Орьенте () — район (комарка) в Испании, вместе с другими семью комарками входит в провинцию Астурия. Общая площадь 1829 км2, население 48 280 человека (перепись 2014 года). Административный центр — город Льянес.

Регион граничит с Кантабрией на востоке, Леоном на юге и астурийскими комарками Сидра и Налон на западе; с севера его омывает Кантабрийское море. В его природе преобладают горные склоны, спускающиеся к морскому берегу. По территории комарки проходит железнодорожная линия от Овьедо в сторону Кантабрии, основной автомобильной артерией является проходящее вдоль побережья шоссе A8. В Льянесе, Рибадаселье и Бустио имеются небольшие порты.

Муниципалитеты 
 Амьева
 Кабралес
 Кангас-де-Онис
 Каравиа
 Льянес
 Онис
 Паррес
 Пеньямельера-Альта
 Пеньямельера-Баха
 Пилония
 Понга
 Рибадеселья
 Рибадедева

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт  
 Достопримечательности региона 

Районы Астурии